«Глобальная угроза» () — американский кинофильм 2002 года.

Сюжет 

Международный террорист похитил опасный вирус, способный уничтожить полмира. Задача по  обезвреживанию преступника усложняется тем, что противоядия нет, его ещё нужно синтезировать. Кроме того, этот террорист увез с собой не только яд, но и доктора, разрабатывавшего антитела. Перед группой захвата стоит непростая задача найти доктора, помочь ей изготовить сыворотку, а затем отправиться на поиски террориста. На исполнение задания есть только 48 часов.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США